Voivodeni ist der Name folgender Orte:

 Voivodeni (Arad), Dorf im Kreis Arad, Rumänien
 Voivodeni (Brașov), Dorf im Kreis Brașov, Rumänien
 Voivodeni (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș, Rumänien
 Voivodeni (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj, Rumänien

Siehe auch:
 Woiwode (Begriffsklärung)